Brodhagen bezeichnet:
 Brodhagen, Ortsteil der Gemeinde Reddelich im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

Brodhagen ist der Familienname folgender Personen:
 Annemarie Brodhagen (* 1934), Ansagerin und Moderatorin des DDR-Fernsehens
 Peter Heinrich Christoph Brodhagen (1753–1805), Astronom und Mathematiker